Ниемеля, Яри:
  (1962—2016) — финский журналист и писатель.
 Ниемеля, Яри Калеви (род. 1957) — финский биолог, эколог, ректор Хельсинкского университета.
  (род. 1960) — финский спринтер.